Aspidophiura uniombonata är en ormstjärneart som beskrevs av Murakami 1942. Aspidophiura uniombonata ingår i släktet Aspidophiura och familjen Ophiolepididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
uniombonata